Een verkeersweg:
N47 (België)
N47 (Frankrijk)